Wassilew oder Vassilev ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Wassilew (* 1994), bulgarischer Eishockeyspieler
 Alex Wassilew (* 1995), bulgarischer Mittelstreckenläufer

 Ilijan Wassilew (* 1956), bulgarischer Diplomat und Blogger

 Iwan Wassiliew (* 1955), bulgarischer Radrennfahrer.
 Kiril Wassilew (* 1985), bulgarischer Biathlet
 Krassimir Wassilew (* 1974), bulgarischer Radrennfahrer
 Ljuben Wassilew (1911–1971), bulgarischer Jurist
 Marin Wassilew (1867–1931), bulgarischer Bildhauer
 Miroslaw Wassilew (* 2000), bulgarischer Eishockeyspieler
 Orlin Wassilew (1904–1977), bulgarischer Schriftsteller
 Rajtscho Wassilew (* 1975), bulgarischer Stuntman

 Walentin Wassilew (* 1998), bulgarischer E-Sportler
 Wassili Wassilew (* 1981) bulgarischer Eishockeyspieler
 Wentislaw Wassilew (* 1988), bulgarischer Fußballspieler
 Zwetan Wassilew (* 1959), bulgarischer Unternehmer und Finanzier

Siehe auch:
 Wassilewa
 Wassiljew, russischer Familienname